Bulgarije
Padina (Kardzjali)
Padina (Silistra)
Padina (Varna)

Roemenie
 Padina (Buzău)
 Pădina Mare

Servië
 Padina (Kovačica)
 Padina (Merošina)
 Padina (Belgrado)